Cavaignac je priimek več oseb:
 Jacques Marie Eugène Godefroy Cavaignac, francoski general
 Louis-Eugène Cavaignac, francoski general